«Исполняющий обязанности» — советский художественный фильм 1973 года, снятый на киностудии «Ленфильм».

Краткое содержание 
Фильм рассказывает о работе архитектурной мастерской, куда приходит студент-заочник Илья Фёдоров для выполнения своей курсовой работы — молодёжного кафе.

В ролях 
 Виктор Фокин — Илья Фёдоров
 Игорь Владимиров — архитектор
 Михаил Козаков — Александр Штерн, архитектор
 Ефим Копелян — Ашот Иванович Бадалян, архитектор
 Леонид Броневой — Тугодаев, заказчик проекта кафе из треста общепита
 Наталья Мартинсон — Катя Соколова, студентка-практикантка
 Татьяна Пельтцер — Вера Борисовна
 Елена Прудникова — Марина, жена Ильи Федорова
 Алиса Фрейндлих — Евгения Синеграч, техник-архитектор
 Ролан Быков — маляр
 Юрий Соловьёв — Юрий Павлович, архитектор
 Алексей Кожевников — рабочий на стройке кафе
 Пантелеймон Крымов — Яковлев, архитектор мастерской Кораблёва
 Анна Лисянская — архитектор «Сова»
 Эрнст Романов — врач скорой помощи, бывший муж Марины
 Жанна Сухопольская — эпизод
 Владимир Курашкин — сотрудник «Горпроекта»
 Андрей Гусев — сын маляра
 Расми Джабраилов — дворник
 Игорь Евсюков — Петя, сынишка

Песня в фильме 
 Булат Окуджава (исполнитель песни «Зачем мы перешли на „ты“»)
 Вокальный квартет «Аккорд» (Зоя Харабадзе, Шота Харабадзе, Инна Мясникова)
 Энгельберт Хампердинк

Награды 
 Диплом и медаль (художник Валерий Юркевич) на 1-м Ленинградском смотре творчества молодых (1974).

Литература 
 Савицкий Н. — Герой в трёх измерениях (Худож. фильм «Исполняющий обязанности». Постановка И. Поволоцкой) // Комсомольская правда, 14 ноября 1974
 Исполняющий обязанности // «Ленфильм». Аннотированный каталог фильмов 1918—2003: справ. — информ. изд. / сост.: Д. Иванеев и др. — СПб.: ООО «Аникушин», 2003. — 223 с.
Фильмы СССР 1973 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Ирины Поволоцкой
Фильмы-драмы СССР